Aleksandar Aleksić – canoista serbo
 Danijel Aleksić – calciatore serbo
 Mija Aleksić – attore serbo
 Milan Aleksić – pallanuotista serbo
 Milutin Aleksić – cestista serbo
 Petar Aleksić – cestista e allenatore di pallacanestro bosniaco
 Rajko Aleksić – calciatore jugoslavo
 Seka Aleksić – cantante serba-bosniaca
 Snežana Aleksić – cestista montenegrina
 Vukašin Aleksić – cestista serbo
 Kosta Aleksić – calciatore serbo